Les Internationaux de France de tennis en 1995 voit la victoire de l'autrichien numéro 5 mondial Thomas Muster chez les hommes. Il bat en finale le 6e mondial, Michael Chang. Chez les dames, c'est l'allemande Steffi Graf (numéro 2 mondiale) qui s'impose en finale contre la numéro 1 Arantxa Sanchez.

Faits marquants 
Considéré alors comme le meilleur joueur sur terre battue, Thomas Muster remporte cette année le seul titre du Grand Chelem de sa carrière. En finale, il bat l'Américain Michael Chang, le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'épreuve depuis son succès-surprise en 1989.

Steffi Graf, de son côté, s'impose pour la quatrième fois en simple dames en venant à bout en finale de l'Espagnole et tenante du titre Arantxa Sánchez Vicario.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Ukrainien Andreï Medvedev.
 Le Prix Orange est décerné à l'Américain Jim Courier.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Suissesse Martina Hingis.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1995 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1995
France
France
Tennis en France en 1995
Tennis en mai 1995
Tennis en juillet 1995